Miasta w USA:
 Radnor – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
Gminy w USA:
 Radnor (ang. Radnor Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Radnor (ang. Radnor Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 Radnor (ang. Radnor Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware